Spàsskoie (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Spàsskoie (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Spàsskoie (Iúriev-Polski), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Spàsskoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Spàsskoie (Sóbinka), localitat de la província de Vladímir, a Rússia